35. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 30 sierpnia – 2 września 1962 we włoskiej miejscowości Salò. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1926, 1932, 1951 i 1955). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Duńczyk Ole Ritter, który zdobył dwa srebrne medale.

Nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji jazdy drużynowej na czas amatorów.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 8. miejsca przez Jana Kudrę w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 6 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1962 w kolarstwie
1962 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech